Кандеал ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия. Составная часть мезорегиона Северо-восток штата Баия. Входит в экономико-статистический  микрорегион Серринья. Население составляет 9678 человек на 2006 год. Занимает площадь 455,278 км². Плотность населения — 21,3 чел./км².

История 
Город основан 23 апреля 1962 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 16.054.503,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 1.624,62 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,610 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Баия